Die spanische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1986 war die 30. Austragung dieses Wettbewerbes und wurde mit 28 Mannschaften ausgetragen. Meister wurde die Mannschaft von CE Vulcà Barcelona knapp vor UGA Barcelona und La Caja de Canarias. Der Titelverteidiger CE Terrassa musste sich mit dem neunten Platz begnügen.

Modus 

Die 28 teilnehmenden Mannschaften spielten acht Runden im Schweizer System, die ersten Fünf qualifizierten sich direkt für die Endrunde der spanischen Mannschaftsmeisterschaft 1987. Gespielt wurde an vier Brettern, über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage). Bei Gleichstand entschied auf den ersten zehn Plätzen die Buchholz-Wertung (Summe der von den jeweiligen Gegnern erreichten Brettpunkte), die übrigen Plätze wurden bei Gleichstand geteilt.

Termine und Spielort 

Das Turnier wurde in Benidorm ausgetragen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (spanisch, Auszug aus Ocho x Ocho)

Sportveranstaltung in Spanien
Spanische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)
Schachveranstaltung 1986